Het ATP-toernooi van Memphis 2013 (met de officiële naam U.S. National Indoor Tennis Championships) vond plaats van 18 tot en met 24 februari 2012 en was onderdeel van het tennistoernooi van Memphis 2013. Er werd gespeeld op de overdekte hardcourtbanen van de Racquet Club of Memphis in de Amerikaanse stad Memphis.

Het enkelspel werd gewonnen door Kei Nishikori. Hij versloeg in de finale Feliciano López met 6-2, 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Bob Bryan en Mike Bryan. Zij versloegen landgenoten James Blake en Jack Sock met 6-1, 6-2.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Memphis
ATP-toernooi van Memphis